20-й чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходил в 12 городах Германии с 19 января по 4 февраля 2007 года. На первом групповом этапе 24 сборные были разбиты на 6 подгрупп, по 2 лучшие команды из каждой подгруппы прошли в следующий групповой этап, где 12 команд (по 6 в каждой подгруппе) определили восьмёрку четвертьфиналистов.

Впервые в истории чемпионатов мира команды, занявшие на первом групповом этапе низшие места, не отправились сразу домой, а приняли участие в розыгрыше «Президентского кубка» (места с 13-го по 24-е).

Победитель мирового первенства автоматически получил право участвовать на Олимпийских играх 2008 года. Команды, занявшие места со 2-го по 7-е, получили право на участие в отборочных турнирах к Олимпиаде-2008.

Отборочные игры

Азия 
На чемпионат мира отобрались три лучшие сборные по итогам чемпионата Азии по гандболу, проходившего в Таиланде в феврале 2006 года.

Америка 
8 команд, разбитые на 2 подгруппы, в июне 2006 года в Бразилии выявляли 3 сборные для участия на ЧМ−2007. Ими стали победители полуфиналов − Бразилия и Аргентина, а также Гренландия, обыгравшая в матче за третье место сборную США.

Африка 
4 сборные от Африки определились на чемпионате Африки по гандболу, проводившемся в январе 2006 года в Тунисе.

Европа 
Европе было предоставлено 13 мест на чемпионате мира 2007 года. Германия как хозяйка турнира и Испания как победитель мирового чемпионата в 2005 году получили места автоматически. Ещё 3 места обеспечивали себе тройка призёров европейского первенства 2006 года, проходившего в январе−феврале в Швейцарии: Франция, Дания и Хорватия (занявшая 4-е место, но отобравшаяся на чемпионат, поскольку второе место заняла Испания). Остальные 11 участников чемпионата Европы и 5 победителей групп из сборных, не участвовавших на ЧЕ−2006, формировали 8 пар. По итогам стыковых матчей в июне 2006 года определились оставшиеся восемь участников от Европы.

Океания 
В отборочном турнире в мае 2006 года в Австралии приняли участие 3 команды: Австралия, Новая Зеландия и Острова Кука. Хозяйка турнира, выиграв оба матча, завоевала путёвку в Германию.

Участники

Города и стадионы 
 Берлин — «Макс Шмеллинг Халле» (вместимость − 10 000)
 Бремен — «AWD-Доум» (9 200)
 Вецлар — «Миттельхессен Арена» (5 000)
 Галле — «Джерри Вебер» (11 000)
 Гамбург — «Колор Лайн Арена» (12 500)
 Дортмунд — «Вестфалленхалле» (12 000)
 Кёльн — «Кёльнарена» (19 000)
 Киль — «Остзеехалле» (10 200)
 Лемго — «Липерландхалле» (5 000)
 Магдебург — «Бёрделандхалле» (7 850)
 Мангейм — «САП-Арена» (14 300)
 Штутгарт — «Порше Арена» (6 100)

Турнир

Предварительный раунд

Группа А (Вецлар)

Группа B (Магдебург)

Группа С (Берлин, Галле)

Группа D (Бремен)

Группа Е (Киль)

Группа F (Штутгарт)

Президентский кубок (за места с 13-го по 24-е) 
12 команд, занявшие в подгруппах 3-е и 4-е места, были разделены на 4 группы. По итогам выступлений в этих группах определились пары, которые разыграли:
 1-я команда группы I и 1-я команда группы II — 13−14 места
 2-я команда группы I и 2-я команда группы II — 15−16 места
 3-я команда группы I и 3-я команда группы II — 17−18 места
 1-я команда группы III и 1-я команда группы IV — 19−20 места
 2-я команда группы III и 2-я команда группы IV — 21−22 места
 3-я команда группы III и 3-я команда группы IV — 23−24 места

Группа I (Лемго)

Группа II (Лемго)

Группа III (Дортмунд, Галле)

Группа IV (Дортмунд, Галле)

За места с 9-го по 24-е (Дортмунд, Лемго, Кёльн)

Основной раунд 
На этом этапе по две лучших команды из каждой подгруппы образовали две группы по 6 команд в каждой. Результат встречи команд из одной подгруппы в игре между собой учитывался в основном раунде. По четыре лучших команды из каждой шестёрки прошли в четвертьфинал. Сборные, занявшие в основном раунде пятые места встретились 30 января в Гамбурге в матче за 9-10 места, а команды, занявшие шестые места, разыграли в этот же день в Кёльне 11-12 места.

Группа MI (Дортмунд, Галле) 
Команды начали этап со следующими показателями: Исландия (2 очка, разность мячей 32−24); Словения (2 очка, 34−27), Польша (2 очка, 27−25); Германия (0 очков, 25−27); Тунис (0 очков, 27−34); Франция (0 очков, 24−32).

Группа MII (Мангейм) 
Команды начали этап со следующими показателями: Испания (2 очка, разность мячей 35−29); Хорватия (2 очка, 32−27), Венгрия (2 очка, 30−29); Дания (0 очков, 29−30); Россия (0 очков, 27−32); Чехия (0 очков, 29−35).

1/4 финала (Кёльн, Гамбург)

1/2 финала (Кёльн, Гамбург)

Финал (Кёльн)

Медалисты чемпионата мира

Чемпионы мира —  Германия 
 № 1 Хеннинг Фриц (1974, «Киль» Германия), вратарь, 10 игр на чемпионате
 № 2 Паскаль Хенс (1980, «Гамбург» Германия), 10 игр, 47 забитых мячей
 № 4 Оливер Роггиш (1978, «Магдебург» Германия), 10 игр, 1 мяч
 № 5 Доминик Кляйн (1983, «Киль» Германия), 10 игр, 18 мячей
 № 7 Михаэль Хаас (1983, «Кронау/Остринген» Германия), 2 игры, 1 мяч
 № 8 Себастьян Прайс (1981, «Лемго», Германия), 8 игр, 15 мячей
 № 11 Хольгер Гландорф (1983, «Нордхом» Германия), 10 игр, 30 мячей
 № 12 Йоханнес Биттер (1982, «Магдебург» Германия), вратарь, 10 игр
 № 13 Маркус Баур (1971, «Лемго» Германия), 8 игр, 27 мячей
 № 14 Кристиан Цайтц (1980, «Киль» Германия), 10 игр, 33 мяча
 № 15 Торстен Янсен (1976, «Гамбург» Германия), 10 игр, 37 мячей
 № 17 Андрей Климовец (1974,"Кронау/Остринген" Германия), 5 игр, 1 мяч
 № 18 Михаэль Краус (1983, «Гёппинген» Германия), 9 игр, 25 мячей
 № 19 Флориан Керманн (1977, «Лемго» Германия), 10 игр, 43 мяча
 № 21 Ларс Кауфманн (1982, «Вецлар» Германия), 10 игр, 11 мячей
 № 41 Кристиан Шварцер (1969, «Лемго» Германия), 8 игр, 15 мячей
 Главный тренер — Хайнер Бранд

Серебряные медали —  Польша 
 № 1 Славомир Шмаль (1978, «Кронау/Остринген» Германия), вратарь, 10 игр
 № 2 Збигнев Квятковский (1985, «Висла» Плоцк, Польша), не играл
 № 3 Кшиштоф Лиевский (1983, «Гамбург» Германия), 10 игр, 8 мячей
 № 4 Патрык Кухчиньский (1983, «Виве» Кельце, Польша), 7 игр, 14 мячей
 № 5 Матеуш Яхлевский (1984, «Виве» Кельце, Польша), 10 игр, 22 мяча
 № 6 Гжегож Ткачик (1980, «Магдебург» Германия), 10 игр, 30 мячей
 № 8 Кароль Белецкий (1982, «Магдебург» Германия), 10 игр, 56 мячей
 № 9 Артур Сёдмяк (1975, «Кадеттен» Шаффенхаузен, Швейцария), 8 игр, 4 мяча
 № 11 Дамиан Влеклак (1976, «Висла» Плоцк, Польша), 10 игр, 8 мячей
 № 13 Бартош Юрецкий (1979, «Магдебург» Германия), 10 игр, 35 мячей
 № 14 Мариуш Юрасик (1976, «Кронау/Остринген» Германия), 10 игр, 44 мяча
 № 15 Михал Юрецкий (1984, «Виве» Кельце, Польша),10 игр, 19 мячей
 № 16 Адам Вейнер (1975, «Вильхельмсхафен» Германия), вратарь, 10 игр
 № 18 Рафал Куптель (1974, «Висла» Плоцк, Польша), 6 игр, 2 мяча
 № 19 Томаш Тлучиньский (1979, «Ганновер Бургдорф» Германия), 9 игр, 30 мячей
 № 22 Марцин Лиевский (1977, «Фленсбург-Хандевитт» Германия), 10 игр, 38 мячей

Бронзовые медали —  Дания 
 № 1 Каспер Хвидт (1976, «Портланд Сан-Антонио» Испания), вратарь, 10 игр
 № 2 Клаус Мёллер Якобсен (1976, «Адемар» Леон, Испания), 4 игры, 2 мяча
 № 4 Лассе Боэсен (1979, «Колдинг» Дания), 9 игр, 41 мяч
 № 5 Пер Леегор (1982, «Виборг» Дания), 6 игр, 21 мяч
 № 6 Ларс Йоргенсен (1978,"Портланд Сан-Антонио" Испания), 9 игр, 6 мячей
 № 7 Йеспер Йенсен (1977, «Скьерн Хандболд»), 10 игр, 17 мячей)
 № 8 Ларс Расмуссен (1976, «Тим Твис Холстебро» Дания), 8 игр, 24 мяча
 № 9 Ларс Кристиансен (1972, «Фленсбург-Хандевитт» Германия), 10 игр, 47 мячей
 № 10 Ларс Мёллер Мадсен (1981, «Скьерн Хандболд»), 6 игр, 23 мяча
 № 13 Бо Спеллерберг (1979, «Колдинг» Дания), 3 игры, 1 мяч
 № 14 Михаэль В Кнудсен (1978, «Фленсбург-Хандевитт» Германия), 9 игр, 40 мячей
 № 17 Сёрен Стригер (1975, «Фленсбург-Хандевитт» Германия), 9 игр, 27 мячей
 № 18 Андерс Окслер (1979, «Гроссвальдштадт» Германия), 8 игр, 23 мяча
 № 19 Йеспер Нёддесбо (1980, «Колдинг» Дания), 9 игр, 11 мячей
 № 20 Петер Хенриксен (1972, «Свендборг ТГИ» Дания), вратарь, 10 игр
 № 22 Каспер Сённергор Саруп (1981, «Орхус» Дания), 2 игры, 3 мяча
 № 23 Йоахим Болдсен (1978, «Фленсбург-Хандевитт» Германия), 10 игр, 18 мячей
 № 24 Ханс Линдберг (1981, «Виборг» Дания), 8 игр, 12 мячей

Лучшие бомбардиры

Символическая сборная

Факты 
 На этом первенстве не было ни одной сборной−дебютанта.
 Сборная Германии стала чемпионом мира в третий раз (первый − на самом первом чемпионате в 1936 году, а в 1978 году золото завоевали гандболисты ФРГ). Рекордсменами по числу побед на чемпионатах мира остаются сборные Румынии и Швеции − по 4 золотые награды.
 Завоёванное сборной Польши серебро стало наивысшим достижением за всю историю выступления этой страны. Предыдущий успех сопутствовал полякам на ЧМ−82 − 3−е место. Также улучшила свои достижения сборная Словении − 10 место (прежде − 11 место на ЧМ−2003).
 Единственной неевропейской сборной, вышедшей в основной раунд стала сборная Туниса, которая в итоге заняла 11-е место. Более того, 13 европейских сборных расположились на первых 14 местах итогового протокола.
 Впервые на чемпионатах мира команды получили право дозаявки до двух гандболистов по ходу турнира. Дозаявить участника можно было наканыне группового турнира основного этапа или перед матчами плей-офф. В случае дозаявки гандболистов в команде одновременно должно отзаявляться такое же количество участников первоначального состава. Всего, таким образом, в соревнованиях одновременно мгли участвовать не более 16 гандболистов, причем на каждый конкретный матч могло быть выставлено 14 игроков. Из числа призёров правом дозаявки воспользовалась только сборная Дании. Она по ходу турнира дозаявила двух игроков, сборная России — одного.

См. также 
 Россия на чемпионате мира по гандболу среди мужских команд 2007
 Чемпионат мира по гандболу среди женщин 2007

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Чемпионат мира 2007 на сайте Международной федерации гандбола

Чемпионаты мира по гандболу
Чемпионаты мира в Германии
2007 год в гандболе
Январь 2007 года
Февраль 2007 года
Спорт в Германии в 2007 году
Международные соревнования по гандболу в Германии